

Persone
Luigi Carbonari – imprenditore
Luigi Carbonari – politico
Virgilio Carbonari – baritono

Geografia
Carbonari – frazione della città di Nova Gorica (Slovenia)

Pagine correlate
Carboneria
Carbonara
Carbonare
Carbonaria
Carbonaro (disambigua)

Altri progetti